Wysokość (rozmiar)
 Wzrost (biologia)

Zobacz też 
 rozwój